Biografia: Joseph Louis Lagrange (1736 - 1813), matemàtic, físic i astrònom italià
 Toponímia:
 Estats Units:
 La Grange (Carolina del Nord)
 LaGrange (Geòrgia)
 La Grange (Kentucky)
 La Grange (Illinois)
 Lagrange (Indiana)
 Lagrange (Maine)
 La Grange (Missouri)
 LaGrange (Ohio)
 La Grange (Tennessee)
 La Grange (Texas)
 La Grange (Wyoming)
 La Grange Park, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 França:
 Lagrange  o Era Granja , municipi francès al departament dels Alts Pirineus i a la regió de Migdia-Pirineus
 Lagrange (Territori de Belfort), municipi francès, al departament de Territori de Belfort (regió del Franc Comtat)
 Miscel·lània:
 Multiplicadors de Lagrange
 Punt de Lagrange